Нураба́дский райо́н () — административная единица в Самаркандской области Узбекистана. Административный центр — город Нурабад.

История 
Район был образован в 1975 году как Советабадский район. 8 мая 1992 года переименован в Нурабадский район.

Административно- территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 город Нурабад.
 8 сельских сходов граждан:
 Джам,
 Джаркудук,
 Нурбулак,
 Нурдум,
 Сазогон,
 Тим,
 Тутли,
 Улус.

Примечания 

Районы Самаркандской области